Mosewius ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Theodor Mosewius (1788–1858), deutscher Opernsänger (Bass), Chorleiter und Musikdirektor der Universität Breslau
 Sophie Wilhelmine Mosewius (1790–1825), deutsche Sängerin